Miejscowości
 Welling – miasto w gminie London Borough of Bexley (Wielki Londyn, Anglia)
 Welling – osada (region Southern Alberta, Alberta, Kanada)
 Welling – gmina (powiat Mayen-Koblenz, kraj związkowy Nadrenia-Palatynat, Niemcy)
 Welling – jednostka osadnicza (hrabstwo Cherokee, Oklahoma, USA)

 Osoby
 Georg von Welling – bawarski pisarz zajmujący się alchemią i teozofią
 Tom Welling – amerykański aktor